Kubly ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Wilhelm Kubly (1802–1872), Schweizer Architekt
 Gary Kubly (1943–2012), US-amerikanischer Politiker